"Helter Skelter" — canção da banda britânica The Beatles
 Helter Skelter (filme de 1976) — filme norte-americano de 1976
 Helter Skelter (filme de 2004) — filme norte-americano de 2004
 Helter Skelter (manga) — de Kyoko Okazaki

Desambiguações de cinema
Desambiguações de quadrinhos
Desambiguações de música